Drača (biljna vrsta), Paliurus spina-christi, biljna vrsta iz porodice Rhamnaceae
Drača čarna, Paliurus spina-christi, biljna vrsta iz porodice Rhamnaceae
Drača (biljni rod), Rhamnus, biljni rod iz porodice Rhamnaceae
Bijela drača, Crataegus monogyna, biljna vrsta iz porodice Rosaceae   
 Crna drača Paliurus spina-christi, biljna vrsta iz porodice Rhamnaceae
Gospina drača,  Eryngium amethystinum, biljna vrsta iz porodice Apiaceae 
 Kristova drača, Paliurus spina-christi, biljna vrsta iz porodice Rhamnaceae
 Ljuta drača, Paliurus spina-christi, biljna vrsta iz porodice Rhamnaceae
Pasja drača, Rosa canina, biljna vrsta iz porodice Rosaceae
Tetevika brez drača, Calystegia silvatica, biljna vrsta iz porodice Convolvulaceae